

Cinema
The Brink – cortometraggio del 1916 diretto da Lynn F. Reynolds
The Brink – film del 2007 diretto da Patrick Astwood
The Brink – cortometraggio del 2010 diretto da Jim Boyer
The Brink - Sull'orlo dell'abisso (The Brink) – documentario del 2019 diretto da Alison Klayman

Musica
The Brink – album del 2011 degli Alternative 4
The Brink – album del 2014 dei The Jezabels

Televisione
The Brink – serie televisiva statunitense